Блејд () је акциони хорор филм из 1998. године, у којем главне улоге тумаче Весли Снајпс, Стивен Дорф и Крис Кристоферсон, а темељи се на серији стрипова о Блејду. Филм је режирао Стивен Норингтон, а сценарио је написао Дејвид Гојер.
Филм је фантазија у којој је приказано урбано подземље града којим владају вампири.
Весли Снајпс глуми лик суперхероја Блејда, полу-човека, полу-вампира и ловца на вампире који постаје заштитник људи од вампира.

Филм има и два наставка: Блејд 2 из 2002. и Блејд 3: Тројство који је заокружио трилогију, а премијерно је приказан у децембру 2004.

Радња 
 
Филм почиње са трудницом у болници за коју је један од лекара рекао како сматра да ју је угризла нека врста дивље животиње. У даљем процесу борбе за њен живот и покушавања оживљавања, она рађа дечака и притом умире. Упоредо са том сценом, у другом делу града пратимо заводљиву жену и младића како долазе у некакав ноћни клуб. Како сцена и радња напредује, придошлица у клуб схвата да је нешто погрешно у вези атмосфере у том клубу, али ипак није могао запазити шта је у питању. Међутим, његови страхови су потврђени када је убрзо крв почела да тече као слап по поду. Тад у ствари открива да су у клубу већином вампири. Покушава се спасити, али никако не може побећи од одвратних бића која су га окружила. И кад се гледаоцима чини да је младић у замци осуђен на грозну смрт, један од жедних вампира, погледајући у тихог незнанаца који се управо појавио одникуд, рече „дневни шетач“. Блејд (Весли Снајпс) полако и смирено долази на главни плесни подијум, у ваздуху се осети титрај смртне опасности који се полако увлачи међу вампире. Он одмах почиње убијати вампира, користећи комбиновано знање борилачке вештине и оружја. На крају, након што је међу вампирима направио покољ, Блејд је издвојио једног вампира Квина (Донал Лоуг) којег је живог разапео на зид. Пре него што га је запалио, Блејд му је рекао да поздрави Фроста. Управо док овај још гори, из неког угла је истрчао преплашени гост клуба, којем Блејд поштеди живот уверивши се да на врату нема трагове угриза. Такође, изненада у клуб долази и полиција. Блејд потом тајанствено нестаје остављајући им изгорели леш, са јединим видно трауматизованим преживелим сведоком покоља у клубу. Полицијца затеченим у чуду, једино преостаје покупити да идентификује мртве. Даље пратимо догађања у болници и настојања др Карен Џенсон (Н'Буше Рајт) са сарадником др Кертис Вебом (Тим Гини) да из потпуно изгорелог леша сазнају могући идентитет и тајанствени узрок смрти. Током испитивања, Квин се на запрепашћење присутних враћа у живот и напада их. Међутим, однекуд се ту створи и Блејд у мртвачници, јер је очито претпоставио да ће Квин као вампир поново оживети. Он напада вампира, али је још једном морао да побегне кад се појавила полиција. Насталу ситуацију за свој бег користи и Квин бегом кроз прозор. Као прави позитивац, Блејд на одласку види на поду рањену др Џенсон, која га моли да јој помогне. Блејд се сажали над њеном судбином и спашава др Џенсон, односећи је у своју базу на операцију. Даље нас радња филма води у дворану за састанке куће Еребус, где пратимо заседање вампирског већа. Старешина Џитано Драгонети (Удо Кир) води жучну расправу о проблематичном понашању њиховог члана „нечисте крви“ Дикона Фроста (Стивен Дорф). Нагласак је на лошем вођењу својих послова око клуба, и о Блејду као сталној претњи њиховом поретку и начину живота. Наредну сцену пратимо као жустру препирку младог Фроста жељног новина и изазова у људском свету, и већине вампира који сматрају да они треба да више или мање коегзистирају са људском расом (вежу их склоност интригама и тајнама, мафијашком односу, и осталим мутним пословима). Такође је утврђено да међу њима постоји нека врста стигме од „чисте крви“, где би вампири (тј. они који су рођени као вампири) били у надређеном положају према онима који су рођени као људи, а тек касније претворени у вампире. Увређени Фрост напушта састанак. Радња филма се враћа на др Џенсон, где је видимо како се буди након преживеле ноћи, и настоји истраживајући по соби схватити где се налази. Из те авантуре враћа је из приземља стана разговор Блејда са Абрахамом Вислером (Крис Кристоферсон) и сцена где открива да је Блејд полу-вампир и да мора да прима серуме који га спречавају да пије крв. Даље јој поближе објашњавају њено новонастало стање и крајњу улогу њих двојице као бораца против вампира у целој причи. Упркос свему, др Џенсон одлучи да оде кући, иако ју је Блејд подсетио на опасност од Квиновог угриза, и евентуалне могућности да и сама постане вампир. По доласку у свој стан, др Џенсон у њему затиче лажног полицајца Кригера (Кевин Патрик Волс) који је наводно ту у рутинској контроли. Убрзо након кратког разговора, полицајац Кригер брутално напада др Џенсон, али њу и овог пута спашава неочекивана појава Блејд. Потом сазнајемо да је лажни полицајац у ствари слуга вампира Дикона Фроста и који жели да постане вампир тзв. породични. Блејд спашава др Џенсон, а лажни полицајац користећи градску гужву и тренутак непажње успева некако побећи. Даље опет пратимо Блејда и др Џенсон у потери за одбеглим лажним полицајцем која завршава пред неким ноћним клубом. Након препирка са телохранитељима на улазу клуба, Блејд се опет користи својим борилачким умећима у клубу и коначно хвата лажног полицајца. Овај му под претњом открива улаз у подземни свет вампира. Касније пратимо Блејда и др Џенсон пролазом до лифта и како улазе у огромну просторију, у ствари долазе у некакву дигитализовану архиву и библиотеку. Паралелно са тим пратимо и догађања на опуштеној забави, где се све врти око секса, дроге и вампира Фроста. Идилу прекида лажни полицајац са причом о свом искуству при сусрету са Блејдом, који је још увек са др Џенсон у архиви. Фрост га пред свима хладнокрвно убија. Радња нас опет враћа на Блејда који у свом истраживању проналази претилог комичног вампира Перла - чувара записа, и од њега добија информације о видео фрагментима који су делић пророчанства које позива Ла Магра - духа са 12 душа, који би опет пробудио Бога крви. Сцена са гојазним чуваром записа завршава се тако да је спржен УВ-лампом, а Блејд и др Џенсон долазе у вампирску библиотеку. Убрзо откривају да су у ствари упали у замку, а већ савладаног Блејда спектакуларном експлозијом спашава његов помоћник Вислер, и заједно беже возом у метроу. Након успешног бекства филм наставља идилом, где Вислер и Блејд говоре Карен о Блејдовој прошлости, њиховој потрази за серумом и његовој мајци. Даље прича о свом животу и заједничкој борби против вампира. Упоредо са тим, сведочимо и борби за превласт међу самим вампирима, и Фростовим убиством вампира старешине Џитана Драгонетија и насилним доласком на чело савета. Такође сазнајемо да др Џенсон почиње да ради на проналаску серума, који би Блејду променио живот. У ствари, ради се о врсти оружја које се учитавају са посебно дизајнираним шприцама ЕДТА, а користе се за уклањање крвних угрушака и имају велику реакцију на вампирску крв. Тачније, састав експлодира.... Из лабораторије др Џенсон блиц скок нас води на двојицу главних протагониста филма, Блејда и Фроста, који се сусрећу у градској гужви, и где Фрост безуспешно покушава да наговори Блејда да пређе на страну вампира. Опет смо у лабораторији где др Џенсон предано ради, али изгледа да су у њему и нежељени гости - вампири. Ускоро почиње неравноправна борба из које Фрост излази као победник. Др Џенсон је одведена, а Вислер на самрти успева да каже Блејду о Ла Магри и битности његове крви као дневног шетача у целом обреду. И да је у ствари он и његова крв кључ свега. На крају му је затражио да му остави пиштољ и да оде. Блејд одлази са жалом у срцу, али и чврстом вољом да освети свог пријатеља. Убрзо смо сведоци Блејдовог напада на базу, где лакоћом крочи свој пут кроз хорде вампира, али ће открити и горку истину о својој мајци након што стигне на највиши спрат зграде. Сазнаје да његова мајка у ствари није умрла, него је управо постала Фростова вампирска љубавница. Затечен тим сазнањем, Блејд је лако био савладан и заједно са др Џенсон, одведени су у Храм Вечне Ноћи, где Фрост коначно пред свима открива завршну фазу свог плана. Фрост жели постати Ла Магра, вампир Бога крви. Не бирајући начин и средства да дође до циља, Фрост је сада у Храму и намерава га искористити за Ла Магра васкрсења. Коначно има кључни састојак, Блејдову крв која ће заједно са крвљу других 12 чланова већа од њега кроз одређени ритуал учинити најснажнијег вампира. Моћи ће надмашити све остале вампире, њихову снагу и брзину. Аутоматски добија неограничене власти о животу и смрти сваког вампира, као и сву могућу регенерацију тела, могућност да ходају по дану, а најбитније имунитет на сребро. Ритуал Ла Магра је покренут, а из мрачног тунела неприметно излази др Џенсон у потрази за Блејдом. Опијени успехом вампири и не примећују да је Блејд ослобођен и да је добио лек у облику свеже Џенсонине крви. Блејд обновљене снаге, опет је у игри, и почиње коначна борба добра и зла у бази храма. Блејд излази као победник, и наставља своју борбу, а др Џенсон се враћа свом раду у лабораторији. Последња сцена филма дешава се у Москви где нам редитељ оставља поруку о појави вампира у тамошњим клубовима.

Улоге 

|-
| Весли Снајпс || Блејд
|-
| Крис Кристоферсон || Абрахам Вислер
|-
| Стивен Дорф || Дикон Фрост
|-
| Н'Буше Рајт || др. Карен Џенсон
|-
| Донал Лоуг || Квин
|-
| Удо Кир || Џитано Драгонети
|-
| Трејси Лордс || Ракел
|-
| Сана Лејтан || Ванеса Брукс
|-
| Арли Џовер || Меркјури
|-
| Кевин Патрик Волс || полицајац Кригер
|-
| Тим Гини || др. Кертис Веб 
|}

Зарада 
Филм је у САД зарадио 70.087.718 $.
 Зарада у иностранству - 61.095.812 $
 Зарада у свету - 131.183.530 $

Спољашње везе 
 
 Блејд на www.boxofficemojo.com

Амерички филмови
Амерички акциони филмови
Амерички хорор филмови
Амерички суперхеројски филмови
Филмови 1998.
Филмови о Блејду
Филмови на енглеском језику
Филмски серијали
Филмови студија New Line Cinema
Акциони хорор филмови
Хорор филмови 1990-их